Chartreuse Notre-Dame d'Aniago en Espagne
 Chartreuse Notre-Dame d'Apponay
 Chartreuse Notre-Dame de Ara Christi en Espagne
 Chartreuse Notre-Dame de Benifaçà en Espagne
 Chartreuse Notre-Dame de Cahors
 Chartreuse Notre-Dame de Freudenthal en Slovénie
 Chartreuse Notre-Dame-de-la-Rose
 Chartreuse Notre-Dame de las Cuevas à Séville
 Chartreuse Notre-Dame de Macourt
 Chartreuse Notre-Dame de Miraflorès
 Chartreuse Notre-Dame-de Miséricorde Bordeaux
 Chartreuse Notre-Dame de Montalegre en Espagne
 Chartreuse Notre-Dame de Salettes
 Chartreuse Notre-Dame de Saragosse
 Chartreuse Notre-Dame de Scala Cœli au Portugal
 Chartreuse Notre-Dame de Valprofonde
 Chartreuse Notre-Dame-des-Prés de Neuville-sous-Montreuil
 Chartreuse Notre-Dame-des-Sources en Espagne
 Chartreuse de Notre-Dame du Gard
 Chartreuse de Notre-Dame du Puy
 Chartreuse Notre-Dame-du-Val-de-Bénédiction
 Chartreuse Notre-Dame du Val-de-Miséricorde Lisbonne
 Chartreuse Notre-Dame du Val-Dieu
 Chartreuse Notre-Dame-du-Val-Royal de Gand en Belgique
 Chartreuse Notre-Dame du Val Saint-Jean de Basseville

Voir aussi 
 Liste des chartreuses
 
 
 

~